Invitation to the Waltz steht für:

 Invitation to the Waltz (Roman), einen englischen Roman (1932) von Rosamond Lehmann
 Invitation to the Waltz (Film), einen britischen Film (1935) von Paul Merzbach